1-я Маньчжурская армия — формирование (объединение, армия) Русской императорской армии, на Дальнем Востоке, в период военных действий против императорской Японии.

Управление (штаб) сформировывались в период с 28 октября 1904 года по 1 января 1905 года (по другим данным 4 ноября 1904 года). Расформирована 12 (16) февраля 1906 года.

Первая из трёх Маньчжурских армий, активно действующих во время Русско-японской войны.

История 
Вооружённые силы России на дальневосточном театре военных действий в марте 1904 года составляли одну действующую армию — Маньчжурскую, численностью около 215 000 человек личного состава. С проведением организационных мероприятий началась отправка формирований российской армии из европейской части государства. По мере подхода подкреплений на Дальний Восток и развития военных действий выяснилась невозможность руководить действиями всех вооружённых формирований одному командующему войсками Маньчжурской армией, а потому, ещё до разделения на полевые армии, руководству на театре войны приходилось формировать в составе Маньчжурской полевой армии отряды (группы, группы корпусов) в составе управления, нескольких корпусов и других формирований. Отряды (группы, группы корпусов) представляли собой по существу полевые армии. Так, в сентябрьском наступлении на р. Шахэ имелось два таких отряда и армейский резерв:
 Западный отряд генерала барона Бильдерлинга, в составе 17-го и почти всего 10-го армейского корпусов:
 Восточного отряд генерала барона Штакельберга, в составе 1-го, половины 2-го, 3-го, частей 4-го и 5-го Сибирских корпусов и дивизии генерала Самсонова:
 Резерв войск Маньчжурской полевой армии, в составе 1-го армейского, почти всего 4-го и 6-го Сибирских корпусов.

К окончанию 1904 года и началу 1905 года Маньчжурская армия достигла численности личного состава около 310 000 человек и имела на своём оснащении 1350 орудий. В связи с сосредоточением на театре войны большого количества частей и соединений, непосредственное руководство всеми ими стало невозможным для командующего войсками армии, и руководством было принято решение о сформировании трёх полевых армий, с присвоением им наименования по номерам и местности: — 1-я, 2-я и 3-я Маньчжурская армия, силы каждой, в среднем, около 100 000 человек личного состава при 400 единиц орудий.

1-я Маньчжурская армия, её управление (штаб) сформировывались в период с 28 октября 1904 года по 1 января 1905 года (по другим данным 4 ноября 1904 года).

Армия активно участвовала в военных действиях по отражению японской агрессии.

1-я Маньчжурская армия расформирована 12 (16) февраля 1906 года.

Руководство

Командующие армией 
Командующий войсками армии:
 04.11.1904—16.03.1905 (22.10.1904—03.03.1905) — генерал от инфантерии Н. П. Линевич.
 21.03.1905—16.02.1906 (08.03.1905—03.02.1906) — генерал от инфантерии А. Н. Куропаткин

Начальники полевого штаба 
Начальники полевого штаба:
 10.11.1904—30.03.1905 (28.10.1904—17.03.1905) — генерал-лейтенант В. И. Харкевич.
 06.04.1905—xx.xx.19xx (24.3.1905—18.04.1906) — генерал-лейтенант А. Е. Эверт.

Генерал-квартирмейстер 
 13.11.1904—24.03.1905 — генерал-майор П. И. Огановский.

Инспекторы артиллерии 
 28.10.1904—17.08.1905 — генерал-майор А. С. Михеев.
 17.08.1905—19.04.1906 — генерал-лейтенант К. П. Фан-дер-Флит.

Инспектор инженеров 
 04.12.1904—26.11.1905 — генерал-лейтенант Н. Е. Туманов.

Начальник санитарной части 
 26.6.1905—19.8.1906 — генерал-лейтенант К. М. Алексеев.

Состав 
Управление (штаб) войск армии

 1-й армейский корпус
 22-я пехотная дивизия.
 37-я пехотная дивизия.
 7-я артиллерийская бригада (обычно 5 — 8 батарей и дивизионов)
 43-я артиллерийская бригада
 2-й Верхнеудинский казачий полк

 1-й Сибирский корпус
 1-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия
 9-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия
 1-я Восточно-Сибирская артиллерийская бригада
 1-я Восточно-Сибирская летучая артиллерийская парковая бригада
 9-я Восточно-Сибирская артиллерийская бригада
 9-я Восточно-Сибирская летучая артиллерийская парковая бригада
 1-й Восточно-Сибирский горный полк
 Приморский драгунский полк

 2-й Сибирский корпус
 5-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия
 1-я Восточно-Сибирская пехотная дивизия
 7-й Сибирский казачий полк

 3-й Сибирский армейский корпус
 3-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия
 6-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия
 8-й Сибирский казачий полк
 2-й Восточно-Сибирский сапёрный батальон
 Дивизионный лазарет
 2-й военно-санитарный транспорт
 Штаб 3-го Сибирского корпуса

 4-й Сибирский армейский корпус
 2-я Сибирская пехотная дивизия
 3-я Сибирская пехотная дивизия
 2-й обозный батальон
 Штаб 4-го Восточно-Сибирского корпуса

 Отряд генерала-лейтенанта П. К. Ренненкампфа
 71-я пехотная дивизия. Состав дивизии:
 Штаб дивизии
 281-й пехотный Дрисский полк
 282-й пехотный Черноярский полк
 283-й пехотный Бугульминский полк
 284-й пехотный Чембарский полк
 Дивизионный лазарет
 30-й подвижной госпиталь
 31-й подвижной госпиталь
 Дивизионный обоз
 5-й Забайкальский казачий батальон
 6-й Забайкальский казачий батальон
 2-й Нерчинский казачий полк Забайкальского казачьего войска
 Арбяной артиллерийский военный транспорт
 Дивизионный лазарет (71-й пехотной дивизии)

 Части, не входящие в состав корпусов (армейского подчинения):
 1-й Восточно-Сибирский понтонный батальон
 Обозный полевой штаб 1-й армии
 Управление начальника транспортов 1-й Армии
 10-й арбяной транспорт
 57-й арбяной транспорт
 3-й обозный батальон

 Управление интенданта 1-й армии
 72-я полевая подвижная хлебопекарня
 4-я полевая подвижная хлебопекарня

 Части, не входящие в состав 1-й армии (приданные в оперативное руководство):
 3-й Сибирский артиллерийский дивизион
 5-й Стрелковый артиллерийский дивизион
 1-й Верхнеудинский казачий полк
 4-й Сибирский артиллерийский дивизион
 9-й сапёрный батальон

См. также 
 Маньчжурская армия (Россия)
 2-я Маньчжурская армия
 3-я Маньчжурская армия
 Список вернувшихся из плена офицеров и чиновников

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Воинские формирования Российской империи
Русская императорская армия
Маньчжурская армия